C41 nebo C-41 je označení s více významy

 Proces C-41 – proces zpracování barevných filmů
 Chevrolet Omnibus Mack C-41 – autobus
 SM UC-41 – německá ponorka
 Douglas DC-2 – jedna z vojenských modifikací tohoto letounu
 Philidorova obrana v šachu
 Caldwell 41 – hvězdokupa Hyády (hvězdokupa)